Eoproviverra (Еопровивера — „рана Провивера”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрлог реда Hyaenodonta, који је у периоду раног еоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врста Eoproviverra eisenmanni је тежила око 50 g.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Eoproviverra.

Временска распрострањенст рода Eoproviverra унутар реда Hyaenodonta

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodonta

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Европе